Caldes – comune italiano della provincia di Trento
Caldes d'Estrac – comune spagnolo della provincia di Barcellona
Caldes de Malavella – comune spagnolo della provincia di Girona
Caldes de Montbui – comune spagnolo della provincia di Barcellona
Castel Caldes – castello medievale nell'omonimo comune della provincia di Trento